Подсосенки — название населённых пунктов в России:
 Подсосенки — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Подсосенки — село в Балаковском районе Саратовской области.